Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 263 dans le monde.

 Route fédérale 263 en Allemagne
 Route 263 au Québec, Canada
 Route européenne 263 en Estonie 
 Route nationale 263 en France